Savelberg ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Joseph Savelberg (1827–1907), niederländischer Priester und Ordensgründer
 Rob Savelberg (* 1977), niederländischer Journalist und Autor